Okręty US Navy o nazwie USS "Saipan", pochodzącej od wyspy Saipan, miejsca walk w czasie II wojny światowej:

 Pierwszy "Saipan" (CVL-48) został włączony do służby jako lekki lotniskowiec w 1946, został przebudowany na okręt dowodzenia USS "Arlington" (AGMR-2) i ponownie włączony do służby w 1966, służył do 1970.
 Drugi "Saipan" (LHA-2) jest desantowym okrętem amfibijnym włączonym do służby w 1977 i pozostającym w aktywnej służbie (stan na 2006).

Saipan